Le qualificazioni del singolare del Gerry Weber Open 2015 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Teste di serie 

  Vasek Pospisil (ultimo turno)
  Benoît Paire (primo turno)
  Jarkko Nieminen (qualificato)
  Lukáš Lacko (qualificato)

  Ričardas Berankis (qualificato)
  Ruben Bemelmans (primo turno)
  Alejandro Falla (qualificato)
  Tatsuma Itō (ultimo turno)

Qualificati 

  Ričardas Berankis
  Alejandro Falla

  Jarkko Nieminen
  Lukáš Lacko

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

Gerry Weber Open 2015
ATP World Tour 2015